

Cinema e televisione 
Meltdown - La catastrofe – film del 1995 diretto da Jing Wong e Corey Youen
Meltdown - Trappola nucleare – film TV del 2006 diretto da John Murlowski
Meltdown: l'incidente alla centrale di Three Mile Island – miniserie TV del 2022

Comportamento 
 Meltdown – una manifestazione emotiva violenta, improvvisa e pressoché incontrollabile, apparentemente simile a un forte capriccio, a cui, più frequentemente rispetto alla media, sono soggetti bambini e adulti con diagnosi di autismo, sindrome di Asperger, FASD o altre neurodivergenze

Economia 
Meltdown – saggio di economia di Thomas Woods del 2009

Energia nucleare 
Meltdown nucleare – un tipo di incidente grave a un reattore nucleare

Informatica 
Meltdown – Vulnerabilità di sicurezza che colpisce microprocessori Intel

Musica 
Meltdown Festival – festival musicale annuale britannico
 Meltdown – album di Steve Taylor del 1983
Meltdown – demo dei Watchtower del 1984
Meltdown – album dei The Vibrators del 1988
Meltdown – album di Vinnie Moore del 1991
Meltdown – canzone di Bruce Dickinson del 1996, dall'album Skunkworks
Meltdown – album di John Taylor del 1999
Meltdown – singolo degli AC/DC del 2000, dall'album Stiff Upper Lip
Meltdown – album degli Ash del 2005
Meltdown – canzone di Rin Kagamine del 2009
Meltdown – EP di Pitbull del 2013

Videogame 
 Meltdown – una mappa presente nel celebre gioco "Black Ops 2", ambientata nei dintorni di una centrale nucleare
 L.A. Meltdown – il primo livello nel celebre gioco "Duke Nukem 3D", ambientazione che richiama un'ipotetica Los Angeles post attacco alieno
 Meltdown – titolo di un film fittizio (una parodia di Wall Street), il terzo ed ultimo a poter essere visionato, del gioco "GTA V", a cui sono legate diverse missioni nel corso della storia.
 Meltdown – Videogioco uscito per Ouya nel 2013
 Meltdown – L'omonima canzone di Rin Kagamine è apparsa varie volte nella serie di videogiochi musicali Hatsune Miku: Project Diva, dedicato al programma Vocaloid.